Кликуново — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ведерковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 40 км, до центра муниципального образования Хорошево по прямой — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Малое Денисьево, Рябиновка, Ведерково.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района